Казачи има више значења:

 Казачи (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Казачи (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији